Giampaolo Cominato – dirigente sportivo, allenatore di calcio e calciatore italiano
 Lucia Cominato – politica italiana